Кожу́хово — название двух исторических районов Москвы:
 Кожухово — микрорайон в Косино-Ухтомском районе Москвы
 Кожухово — бывшая деревня к югу от Москвы на территории современного Южнопортового района